Termenul Renaștere poate însemna:
 renaștere (substantiv comun), naștere din nou, termen folosit adesea ca metaforă: primăvara are loc o renaștere a naturii;
 Renașterea (substantiv propriu articulat, scris cu majusculă), prin care se desemnează perioada de înnoiri sociale și culturale ce au avut loc în Europa la sfârșitul Evului Mediu, începând din jurul anului 1500, prin redescoperirea valorilor antichității clasice.